Deux navires de la Marine royale canadienne portent ou on porté le nom de NCSM Saskatoon :
 le , une corvette de  en service de 1941 à 1945 ;
 le , un navire de défense côtière de classe Kingston lancé en 1998.

Saskatoon